Henry Mayhew (1812-1887) – giornalista e riformista britannico
John Mayhew (1947-2009) – batterista britannico
Peter Mayhew (1944-2019) – attore britannico con cittadinanza statunitense
Stan Mayhew (1955) – ex cestista statunitense